FISA — аббревиатура:

 Международная федерация гребного спорта (от Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron)
 Международная федерация автомобильного спорта (от Fédération Internationale du Sport Automobile)
 Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки (от Foreign Intelligence Surveillance Act)

См. также 
 FIS